Fengping bezeichnet:

 Fengping (Lianyuan) (枫坪镇), Großgemeinde der Stadt Lianyuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Fengping (Mang) (风平镇), Großgemeinde der Stadt Mang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Fengping (Fengjie) (冯坪乡), Gemeinde im Kreis Fengjie der chinesischen Stadt Chongqing
 Fengping (Songyang) (枫坪乡), Gemeinde im Kreis Songyang in der chinesischen Provinz Zhejiang